Aristide De Ranieri, un sculpteur italien ;
 Claudio Ranieri, un entraîneur italien de football ;
 Katyna Ranieri, une chanteuse et actrice italienne ;
 Luca Ranieri, footballeur italien :
 Luisa Ranieri, une actrice italienne ;
 Massimo Ranieri, un auteur et chanteur italien ;
 Miranda Ranieri, une joueuse de squash canadienne ;
 Pascoal Ranieri Mazzilli, un homme politique brésilien.

Voir aussi 
 Tour Ranieri à Naples.

Patronyme italien